Михаи́л Васи́льевич Рома́нов:
 Романов, Михаил Васильевич (1918—1962) — полный кавалер ордена Славы.
 Романов, Михаил Васильевич (род. 1956) — украинский политик.